Miejscowości w USA:
 Saluda – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk
 Saluda – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Saluda
 Saluda – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 Saluda (ang. Saluda Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Saluda (ang. Saluda Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Saluda (ang. Saluda County) – w stanie Karolina Południowa